Andrzej Szymański (1934-2000) – polski mineralog.
 Andrzej Szymański (ur. 1967) – polski prawnik.
 Andrzej Szymański (ur. 1977) – polski żużlowiec.
 Andrzej Szymański (zm. 2020) – polski chemik.